DDO peut désigner :
 David Dunlap Observatory (en français, Observatoire David Dunlap), un observatoire astronomique canadien, 
 Catalogue DDO, un catalogue astronomique ;
 directeur des opérations, un autre nom du directeur de l'exploitation ;
 Dollard-Des Ormeaux, une ville de l'agglomération de Montréal.